El Torneig de Palerm 2022, oficialment conegut com a Palermo Ladies Open 2022, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de juliol de 2022 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2022
WTA Tour 2022